Кубе́шка, Кубе́шкова () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Кубешкова, Анна (род. 1989) — чешская кёрлингистка.
 Кубешка, Карел (род. 1955) — чешский кёрлингист и тренер.